Capulacmaea commoda är en snäckart som först beskrevs av Middendorff 1851.  Capulacmaea commoda ingår i släktet Capulacmaea och familjen Velutinidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
commoda